Schout, een lokaal ambtenaar

Personen:
 Annemarie Schulte (1985), een Nederlands sprintster
 Dicky Schulte Nordholt (1953-2006), een Nederlands basgitarist
 Gerrit Schulte (1916-1992), een Nederlands wielrenner
Gerrit Schulte Trofee, een naar hem vernoemde onderscheiding
 Herman Gerrit Schulte Nordholt (1911-1993), een koloniaal ambtenaar en hoogleraar
 Henk Schulte Nordholt (Indonesiëkundige) (1953), een Nederlands hoogleraar
 Henk Schulte Nordholt (kunsthistoricus) (1909-1998), een Nederlands kunsthistoricus en hoogleraar
 Henk Schulte Nordholt (sinoloog) (1953), een Nederlands zakenman en sinoloog
 Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995), een Nederlands dichter en hoogleraar
 Karl Joseph Schulte (1871-1941), een Duits kardinaal
 Lisa Boray of Lisa Schulte Nordholt (1956), een Nederlands zangeres

Zie ook 
 Kortman & Schulte, een voormalig bedrijf
 Schulte Nordholt (doorverwijspagina)
 Henk Schulte Nordholt (doorverwijspagina)